Rodolfo Ferrari (direttore d'orchestra)
 Rodolfo Ferrari (farmacologo)